Neochlamisus är ett släkte av skalbaggar. Neochlamisus ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Neochlamisus